Helgona kan syfta på:

 Helgona socken – socken i Södermanland i Rönö härad
 Helgona landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1951
 Helgona församling – en tidigare församling i Strängnäs stift –1989

Se även
Allhelgona